Судаково (до 1949 года Остамо, ) — посёлок в Ларионовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
16 января 1948 года исполкомом Норсъйокского сельсовета было принято решение о переименовании деревни Остамо в посёлок Судаково. Основанием послужило постановление общего собрания рабочих и служащих совхоза «Остамо». Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 
Упоминается в 1745 году на карте Ингерманландии и Карелии, как деревня Ошзама.

7 февраля 1875 года в имении Остамо родился выдающийся финский композитор и педагог Эрик (Эркки) Густаф Мелартин.

В 1920-е годы деревня Остамо административно являлась частью деревни Алапуусти. Две части деревни Алапуусти были разделены лесом, поэтому их зачастую считали разными поселениями. К северо-западу от деревни находились озеро Остамоярви и деревня Йэнсу, к северо-востоку — деревня Норсъйоки, к востоку — деревня Юлепуусти и к югу — основная часть деревни Алапуусти.

До 1939 года деревня Остамо входила в состав Кякисалмского сельского округа Выборгской губернии Финляндской республики. Жители деревни занимались преимущественно сельским хозяйством.

С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года, деревня Остамо в составе Норсъйокского сельсовета Кексгольмского района Ленинградской области.

С 1 октября 1948 года учитывается, как посёлок Судаково и находится в составе Ларионовского сельсовета Приозерского района. В ходе укрупнения хозяйства к посёлку были присоединены соседние селения: Оякойнен, Метсяранта, Суотила.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году население посёлка составляло 130 человек. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Судаково входил в состав Ларионовского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Судаково Ларионовской волости проживал 41 человек, в 2002 году — 43 человека (русские — 86 %).

В 2007 и 2010 годах в посёлке Судаково Ларионовского СП проживали 39 человек.

География 
Посёлок расположен в северо-восточной части района на автодороге  (Комсомольское — Приозерск).

Расстояние до административного центра поселения — 3 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Приозерск — 9 км.

Посёлок находится на южном берегу Судаковского озера.

Демография

Улицы 
Александровская, Богатовская, Весёлая, Дачный переулок, Лесная, Магистральная, Почтовая, Сергеевская, Солнечная, Яблоневая, Ямская

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района